Vita (Trapani), gemeente in de Italiaanse provincie Trapani
 Vita (Ávila), gemeente in de Spaanse provincie Ávila
 Vita (rapper), artiestennaam van een Amerikaanse vrouwelijke rapper (LaVita Raynor)
 Vita (India), een plaats in India
 Hagiografie, levensbeschrijving van vooral heiligen
 Vita (roman), debuutroman van Matthijs Kleyn
 PlayStation Vita, draagbare spelcomputer van Sony PlayStation